Il doppio femminile del Canada Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Yayuk Basuki e Caroline Vis erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in finale 6–3, 6–4 contro Martina Hingis e Jana Novotná.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Martina Hingis /  Jana Novotná (campionesse)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (semifinali)
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (secondo turno)
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (finale)

 Anna Kurnikova /  Larisa Neiland (primo turno) 
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (semifinali) 
 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (secondo turno) 
 Naoko Kijimuta /  Nana Miyagi (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Canada Open 1998